Niemcy:
 Holzen – dzielnica Arnsberga
 Holzen – dzielnica Dortmundu
 Holzen – dzielnica Kandern
 Holzen – gmina w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Holzminden

Zobacz też:
 Holsen